En Pologne, Piastowo peut désigner :

 Piastowo, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates ;
 Piastowo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Piastowo, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Piastowo, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Piastowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.